Лазурный () — посёлок в городском округе Инта Республики Коми России.

География 
Посёлок находится в северо-восточной части Республики Коми, на правом берегу реки Косью, на расстоянии примерно 63 километров (по прямой) к юго-западу от города Инты, административного центра района. Абсолютная высота — 56 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной морозной многоснежной зимой и коротким холодным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 14,6 °C; самого холодного (января) — −20,3 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 547 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 56,3 %, женщины — соответственно 43,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 65 % из 78 чел.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Инта